Kalinowe serce – kawiarnia i salon artystyczny na warszawskim Żoliborzu, na ul. Zygmunta Krasińskiego 25. Nazwa pochodzi od imienia Kaliny Jędrusik. Założycielami tej kawiarni połączonej z salą koncertową jest Fundacja Artystyczna im. Kaliny Jędrusik „Kalinowe Serce”, która zajmuje się wspieraniem młodych artystów. W skład fundacji wchodzą: Zbigniew Dzięgel oraz Maciej Zakościelny. 

Otwarcie miało miejsce 7 sierpnia 2012 roku, w rocznicę śmierci patronki lokalu.

Goście tego miejsca mają zazwyczaj raz w tygodniu możliwość obcowania ze sztuką poprzez koncerty, recitale, wernisaże, bądź spotkania z osobami opowiadającymi o Żoliborzu, tudzież patronce – Kalinie Jędrusik.

Przypisy 

Stary Żoliborz
Kawiarnie w Warszawie